Ю́рий Все́володович Во́тинцев (23 октября 1919 — 29 ноября 2005) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда (17.02.1984). Генерал-полковник артиллерии (25.04.1975). Первый командующий войсками противоракетной и противокосмической обороны (1967—1986).

Биография 
Родился 23 октября 1919 в Ташкенте. Отец — Всеволод Вотинцев, председатель Ташкентского совета, председатель ЦИК Советов Туркестанской Советской республики, в январе 1919 года погиб в числе 14 Туркестанских комиссаров.

После его гибели жена — Вотинцева (Щеглова) Анастасия Александровна, из-за угроз и попыток покушения, была вынуждена выехать из Ташкента в Петроград. Там окончил школу в 1936 году.

В Красной Армии с сентября 1936 года. Поступил в 1-е Ленинградское артиллерийское училище имени Красного Октября, затем переведён в Сумское высшее артиллерийское командное училище, в 1938 году окончил его. В 1938 году — командир курсантского взвода Тбилисского горно-артиллерийского училища имени 26 Бакинских Комиссаров, в 1940 году был назначен на должность помощника командира батареи, затем был преподавателем в этом училище. Член ВКП(б) с 1940 года.

С начала Великой Отечественной войны писал несколько рапортов об отправке на фронт, но вместо фронта в июле 1941 года был направлен готовить кадры артиллеристов в формирующееся 2-е Пензенское артиллерийско-миномётное училище, там более года был командиром батареи и преподавателем. Отлично исполнял свои обязанности, за что был награждён орденом «Знак Почёта».

В ноябре 1942 года направлен командиром дивизиона 120-мм миномётов в 295-й миномётный полк Московского военного округа, который формировался в Рыбинске. В марте 1943 года во главе этого дивизиона прибыл в действующую армию. Воевал в составе 71-й гвардейской стрелковой и 90-й гвардейской стрелковой дивизий 6-й гвардейской армии на Воронежском фронте, Прибалтийского фронта, 2-го Прибалтийского фронта, 1-го Прибалтийского фронта. Через несколько месяцев командования дивизионом, с августе 1943 года стал заместителем командира — начальником штаба 295-го миномётного полка, в феврале 1944 года — заместителем командира 151-го гвардейского артиллерийского полка, начальником штаба дивизионной артиллерии, начальником артиллерии 90-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в Курской битве, локальных наступательных боях на невельском направлении осенью 1943 года, Белорусской и Прибалтийской наступательных операциях.

Получил тяжёлую контузию в декабре 1944, был отправлен в госпиталь. После излечения возвращён для продолжения службы в Пензенском артиллерийско-миномётном училище в Пензе, а вскоре после Победы летом 1945 года отправлен на учебу в академию.

Учился в Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, окончил её в 1947 году с золотой медалью. После окончания академии назначен начальником оперативного отделения штаба артиллерии 5-й армии (управление армии в г. Спасск-Дальний, Приморский край). В июне-июле 1950 года вместе с генералом В. В. Турантаевым находился в срочной правительственной командировке в КНДР сразу после начала Корейской войны, имея задачу выяснения на месте истинного положения дел и информирования о них советского военного командования. 

В октябре 1953 года полковник Вотинцев назначен на должность начальника артиллерии 2-й танковой армии Дальневосточного ВО (управление в с. Камень-Рыболов).

В 1955 году с золотой медалью окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. После её окончания направлен в Войска ПВО страны на должность заместителя командующего 1-й армии ПВО особого назначения по боевой подготовке. С мая 1959 года — командир Туркестанского отдельного корпуса ПВО (с 1960 — 30-й отдельный корпус ПВО). С мая 1963 года — командующий созданной на базе этого корпуса 12-й отдельной армии ПВО (управление в г. Ташкент). В эти годы с 1961 года являлся членом ЦК Компарии Казахстана и депутатом Верховного Совета Узбекской ССР.

В мае 1967 года Вотинцев назначен на должность первого командующего создаваемых Войск противоракетной и противокосмической обороны Войск ПВО страны. В этом же году он стал членом Военного совета войск ПВО и председателем Межведомственной комиссии по рассмотрению эскизных проектов и совместных испытаний. 

В 1974 году Вотинцеву присвоено звание генерал-полковника артиллерии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1984 года за выдающиеся заслуги в укреплении оборонного могущества СССР Вотинцеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В августе 1986 года уволен в отставку.

В отставке — председатель Совета ветеранов Октябрьского района г. Москвы).

Умер 29 ноября 2005 года в Москве. Похоронен на Митинском кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (17.02.1984)
 Два ордена Ленина (21.02.1978, 17.02.1984)
 Четыре ордена Красного Знамени (26.08.1943, 1956, 1967, 21.02.1974)
 Орден Александра Невского (20.02.1944)
 Два ордена Отечественной войны I степени (15.02.1944, 1985)
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта» (15.06.1942, за отличную организацию учебного процесса и заслуги в подготовке офицерских кадров для фронта)
 Медаль Жукова
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
Иностранные награды
 Медаль «За боевое содружество» I степени (1980, Венгрия)
 Медаль «Военная доблесть» (1985, Румыния)

Воинские звания 
 лейтенант (октябрь 1938);
 старший лейтенант (январь 1941);
 капитан (август 1943);
 майор (февраль 1944);
 подполковник (1948);
 полковник (1952);
 генерал-майор артиллерии (18.02.1958);
 генерал-лейтенант артиллерии (22.02.1963);
 генерал-полковник артиллерии (25.04.1975).

Сочинения 
 
 Вотинцев В. Ю. Засекреченные войска. // Войска ПВО страны: вспоминают ветераны… — М.: АВИАРУС-XXI, 2005.
 Краткие автобиографические заметки Ю. В. Вотинцева в сборнике «Зона ответственности — ракетно-космическая оборона страны» (М., 2019). 
 Вотинцев В. Ю. ЦККП — классический пример объединения науки и практики. // Смотрим в космические дали (К 40-летию ЦККП). — М.: АвиаРус-XXI, 2005. — 221 с.; ISBN 5-901453-12-3.

Память 
 В городе Кубинка именем Ю. В. Вотинцева названа одна из улиц (2001).

Примечания

Литература 
 . — С.111. 
 Гаврилин Е. В. Эпоха "классической" ракетно-космической обороны. — М.: Техносфера, 2008. — 174 с. ISBN 978-5-94836-156-7.
 Долинин А. Булава казака Вотинцева. // Красная звезда. — 2004, 22 октября.  
 Красковский В. М. и др. Щит России: системы противоракетной обороны. — М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. — 504 с. ISBN 978-5-7038-3249-3.

Ссылки 
 
 
 
 Митронов Н. Ракетно-космический генерал .
 Воспоминания родных о Ю. В. Вотинцеве на сайте «Бессмертного полка» .

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры дивизионов в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Ракетчики РВСН СССР и России
Персоналии:ПВО СССР
Выпускники Сумского артиллерийского училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Мемуаристы СССР
Похороненные на Митинском кладбище